Petre Geambașu () este muzician român, tatăl solistului, și compozitorului Călin Geambașu.

Note

Nașteri în 1943
Nașteri pe 6 noiembrie
Muzicieni români din secolul al XX-lea
Muzicieni români din secolul al XXI-lea
Absolvenți ai Conservatorului de Muzică București
Oameni în viață